Buntaran (Rejotangan), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Buntaran (Tandes), een plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java